Asylum est à l'origine un lieu situé sur la colline du Capitole, à Rome. Selon la tradition antique, Romulus en avait fait un lieu d'asile, d'où l'étymologie du mot asile. Asylum signifie  en anglais.

Télévision

Série télévisée 
 , série télévisée humoristique britannique créée en 1996 ;
 Asylum, saison 2 de la série télévisée américaine American Horror Story diffusée à partir du  sur FX ;
 , série télévisée humoristique britannique créée en 2015.

Épisode 
 , titre original de Asylum,  de la  de Person of Interest ;
 , titre original de L'Asile,  de la  de New York, police judiciaire ;
 , titre original de Terreur à l'asile,  de la 1 saison de .

Cinéma 
 , film britannique de Roy Ward Baker sorti en 1972 ;
 , titre original de , film de Peter Robinson sorti en 1972 ;
 , titre original d, film américain de  sorti en 1997 ;
 , film américano-britannique de Sandy McLeod sorti en 2003 ;
 Asylum, film britannico-irlandais de David Mackenzie sorti en 2005 ;
 , film américain de David R. Ellis sorti en 2007 ;
 , film américain de Tony Mark sorti en 2007 ;
 , film français d'Olivier Château sorti en 2007.

 Société 
 The Asylum est une société de production cinématographique américaine fondée en 1997.

 Géographie 
 L'Asylum est le nom donné à la dépression qui sépare les deux sommets de la colline du Capitole à Rome.

 Histoire 
 Asylum est une colonie agricole fondée en 1793 dans l'est de la Pennsylvanie par des réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique.

 Jeu vidéo 
 , jeu vidéo d'aventure édité en 1981 ;
 , jeu vidéo édité par Leland, sorti en 1991 ;
 , jeu vidéo d'horreur édité en 2014 ;
 Asylum, jeu vidéo en développement par Senscape depuis 2010.

 Littérature 
 Asylum est le titre original du roman L'Asile, écrit par Patrick McGrath en 1996.

 Musique 
 Album 
 , album d' sorti en 1986 ;
 Asylum 45, album du groupe  sorti en  ;
 Napa Asylum, album du groupe  sorti le  ;
The Asylum Years album de Tom Waits sorti le 16/03/1999
 , album du groupe The Legendary Pink Dots sorti en 1985 ;
 Asylum, album du groupe Kiss sorti le  ;
 Asylum, album du groupe Disturbed sorti le  ;
 Asylum, album du groupe de rock Japonais The Back Horn sorti le .
 Asylum, album du groupe de rock progressif anglais Cressida sorti en 1971

 Chanson 
 , album de Machinae Supremacy présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Tears présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Edguy présente sur l'album Rocket Ride sorti le  ;
 , chanson d'Aiden présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Supertramp présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Gary Numan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Onslaught présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The Orb présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Alanis Morissette présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Disturbed présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  feat. Eminem présente sur l'album Welcome to: Our House sorti le  ;
 , chanson de John Legend présente sur l'album  sorti le .
 The Same Asylum As Before', chanson de Steven Wilson présente sur l'album To the Bone sorti le .

 Autres 
 Asylum Records est un label appartenant à Warner Music Group.
 Soul Asylum est un groupe américain de rock alternatif formé en 1983.
 Lunatic Asylum (de son vrai nom Guillaume Leroux) est un compositeur français de musique électronique, connu notamment pour le titre The Meltdown (1993).
 Asylum'' est une composition de style frenchcore créée par le DJ français Le Bask.

Voir aussi